Arge bezeichnet:

 Arge (dänisch), Stadtteil von Tórshavn, der Hauptstadt der Färöer-Inseln, siehe Argir
 Arge (Fluss) in Ostpreußen, heute russisch: Slaja
 Arge (Gattung), Gattung der Bürstenhornblattwespen (Argidae)
 im ostfriesischen Wattenmeer einen Fischzaun

Gestalten der griechischen Mythologie:
 Arge (Nymphe), kretische Nymphe, Geliebte des Zeus (Pseudo-Plutarch de fluviis 16.3)
 Arge (Mythologie), mythische Jägerin 
 Hund des Aktaion (Hyginus Mythographus Fabulae 181)
 hyperboreische Jungfrau, die auf Delos kultisch verehrt wurde, siehe Opis (Hyperborea)

Nachname:
 Jógvan Arge (* 1947), färöischer Autor und Politiker
 Magni Arge (* 1959), färöischer Politiker des linksrepublikanischen Tjóðveldi und Abgeordneter im Folketing
 Niels Juel Arge (1920–1995), färöischer Rundfunkdirektor, Schriftsteller und Politiker
 Uni Arge (* 1971), färöischer Fußballspieler, Handballspieler, Journalist und Musiker

Abkürzung:
 Arbeitsgemeinschaft
 Arbeitsgemeinschaft (gemäß SGB II, ehemalige Bezeichnung für die Arbeit der Jobcenter)
 Arge Radio Niedersachsen der zugelassenen regionalen privaten Radiosender
 ARGE Abfallvermeidung-GmbH, Firma zur Abfallvermeidung in Österreich
 ARGEkultur Salzburg, ein Kulturzentrum in Salzburg
 ARGE Arbeitsgemeinschaft der Mainzer Naturschutzverbände

Siehe auch:
 Arg
 Argue

Abkürzung